Uzbequistão — ou Usbequistão; país da Ásia Central
Uzbeques — povo da Ásia Central, maioritário naquele país
Língua usbeque — idioma oficial daquele país também usado em países vizinhos
Usbeque Cã — ou Uzbeque; governante mongol das hordas azul e dourada, que deu o nome aos uzbeques 

Desambiguações de epônimos